Mexikó
Papaloapan, folyó Veracruz államban
Papaloapan, régió Veracruz államban